Милтона (город, Миннесота) — город в округе Дуглас, штат Миннесота, США. 
 Милтона (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Дуглас, Миннесота, США.